You’re Gonna Get It! — второй студийный альбом рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, изданный в 1978 году.

Об альбоме 
Многие рецензенты оценили You’re Gonna Get It! ниже, чем его предшественника. Тем не менее, некоторые издания, в частности Rolling Stone, отметили «впечатляющую стилистическую согласованность» между двумя альбомами. You’re Gonna Get It! также обошёл дебютный альбом группы в Billboard 200, заняв 23 место (Tom Petty and the Heartbreakers — только 55-е). Изначально альбом планировалось назвать Terminal Romance.

Список композиций

Участники записи 
The Heartbreakers
 Том Петти — вокал, акустическая гитара, электрогитара, ритм-гитара, фортепиано
 Майк Кэмпбелл — акустическая гитара, электрогитара, аккордеон
  — фортепиано, орган Хаммонда, клавишные, бэк-вокал
  — бас-гитара, акустическая гитара, звуковые эффекты, бэк-вокал
  — ударные
приглашённые музыканты
 Ной Шарк — перкуссия
  — бэк-вокал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Альбом на сайте Тома Петти и The Heartbreakers

Альбомы 1978 года
Альбомы Tom Petty and the Heartbreakers
Альбомы, спродюсированные Томом Петти
Альбомы Shelter Records